Az 1968. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika műsorán harminchat versenyszám szerepelt.

Éremtáblázat 
A táblázatban a rendező ország csapata és a magyar csapat eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.

Érmesek

Férfi számok

Női számok

Források 

1968
Atletika
Olimpia